Claydon – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Claydon – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)